Анфалово — название населённых пунктов.

Россия 
 Анфалово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Анфалово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Анфалово — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Анфалово — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.